Bompas puede hacer referencia a:

 Bompas, municipio francés de Ariège.
 Bompas, municipio francés de los Pirineos Orientales.